OSW steht für:
 Objective Sniper Weapon, ein Scharfschützengewehr
 Open Server Workstation, ein Computer-Typ von IBM
 Ordo Sanct Wigberti, ein christlicher Orden
 Orsk, IATA-Code des russischen Flughafens
 Ośrodek Studiów Wschodnich, eine polnische Denkfabrik

OSW